
Namn:
 Alfred Hauge (1915–1986), norsk författare och journalist
 Andreas Hauge (1815–1892), norsk präst
 Christen Nielsen "C.N." Hauge (1870–1940), dansk politiker
 Frederic Hauge (född 1965), norsk miljöaktivist
 Hans Nielsen Hauge (1771–1824), norsk lekmannapredikant
 Heidi Hauge (född 1967), norsk countryartist
 Henki Hauge Karlsen (1957–1988), norsk servitör
 Johan (Kristian) Hauge (1879–1967)
 Jens Christian Hauge (1915–2006), norsk politiker och motståndsman
 Kjell Ove Hauge (född 1969), norsk kulstötare och diskuskastare
 Nicolay Hauge (född 1988), norsk handbollsspelare 
 Olav H. Hauge (1908–1994), norsk poet och trädgårdsmästare
 Ron Hauge, amerikansk författare av TV-serier
 Rune Hauge (född 1954), norsk fotbollsagent
 Svein Dag Hauge (född 1959), norsk gitarrist, låtskrivare och musikproducent 
 Terje Hauge (född 1965), norsk fotbollsdomare 
 Philip (Hauge) Abelson (1913–2004), amerikansk fysiker

Geografi
 Hauge, Hvaler, tätort på  Hvaler
 Hauge, Norge, kommuncentrum i Sokndals kommun i Rogaland fylke
 Hauge, Lærdal, en socken i Lærdal

Se även 
 Hague
 Haug
 Haugen

Norska efternamn